Mannsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mannsville (Kentucky)
 Mannsville (New York)
 Mannsville (Oklahoma)
 Mannsville (Pennsylvania)